Bluff bezeichnet:

 Bluff, Verhalten beim Kartenspiel, um Gegner in die Irre zu führen
 Bluff (Kartenspiel) mit traditionellem Blatt
 Bluff (Würfelspiel), Gesellschaftsspiel von Richard Borg (ab 1986)

 Bluff (1919), deutscher Spielfilm von Ludwig Beck (1919)
 Bluff (1976), italienische Gaunerkomödie von Sergio Corbucci (1976)

Bluff ist der Familienname folgender Personen:
 Mathias Joseph Bluff (1805–1837), deutscher Arzt und Botaniker
 Richard Bluff (* 20. Jh.), VFX Supervisor

Bluff ist der Name folgender geografischer Objekte:

Inseln:
 Bluff Islands, Insel im Colleton County, South Carolina
 Bluff Hammock, Insel im Highlands County, Florida
 Bluff Head, Insel im Knox County, Maine

Gewässer:
 Bluff Cienega Creek, Fließgewässer im Apache County, Arizona
 Bluff Fork, Fließgewässer im Raleigh County, West Virginia
 Bluff Lick Creek, Fließgewässer im Grant Parish, Louisiana
 Bluff Mountain Creek, Fließgewässer im Judith Basin County, Montana
 Bluff Park Creek, Fließgewässer im Sublette County, Wyoming

Orte:
 Bluff (Australien), Stadt in Queensland, Australien
 Bluff (Neuseeland), Ort und Seehafen auf der Südinsel von Neuseeland
 Bluff (Südafrika), Vorort der Stadt Durban in der Provinz KwaZulu-Natal, Südafrika
 Bluff Cove, Siedlung auf den Falklandinseln

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Bluff (Alabama), im Fayette County
 Bluff (Fairbanks, Alaska)
 Bluff (Nome, Alaska)
 Bluff (Mississippi), im Tippah County
 Bluff (North Carolina), im Madison County
 Bluff (Ohio), im Coshocton County – nicht mehr existent
 Bluff (Oklahoma), im Choctaw County
 Bluff (Pennsylvania), im Greene County
 Bluff (Texas), im Fayette County – nicht mehr existent
 Bluff (Utah), im San Juan County
 Lake Bluff, Ort in Illinois

Sonstiges:
 Bluff Mine, Mine im San Miguel County, Colorado
 Bluff Spring Mines, Mine im Morgan County, Missouri
 Bluff Gas Field, Ölfeld im Fayette County, Alabama
 Bluff Oil Field, Ölfeld im Fayette County, Alabama

Siehe auch:
 Bluff City
 Bluff Creek
 Bluff Island
 Bluff Lake
 Bluff Park
 Bluff Point
 Bluff River
 Bluff Springs
 Bluff Township
 Der große Bluff
 Red Bluff
 Bluffs